Kissi – grupa etniczna w Afryce Zachodniej
 kissi – język z grupy języków nigero-kongijskich używany przez ludzi Kissi
 Kissi – miasto w Ghanie w dystrykcie KEEA